Jocsã (em hebraico: יָק‏‏שָׁן , yoqšān, que significa "caçador", mais provavelmente Jazar de Josefo. De acordo com o Antigo Testamento, foi o segundo filho de Abraão e sua concubina Quetura, com quem casou-se após a morte de Sara. Jocsã teve cinco irmãos: Zinrã, Medã, Midiã, Jisbaque e Sua bem como dois meio-irmãos, Ismael e Isaque.

Josefo registra que "Abraão planejou estabelecê-los em colônias e eles tomaram possessão de Trogloditis e o país da Arábia Feliz, na medida em que atinge o Mar Vermelho". Abraão, com toda probabilidade, tentou afastá-los de Isaque para evitar o conflito ao mesmo tempo cumprindo a ordem de Deus para espalhar-se e habitar o mundo.

Joca tornou-se o pai de Sabá e Dedã. Dedã teve três filhos, chamados Assurim, Letusim e Leumim.

Árvore genealógica incompleta:

Filhos de Abraão